

Patronyme 

 Andrew Pickering (1948-), sociologue et historien des sciences américain ;
 Craig Pickering (1986-), athlète anglais ;
 David Pickering (19?-), homme politique fidjien ;
 Edward Charles Pickering (1846-1919), astronome et physicien américain ;
 Finlay Pickering (2003-), coureur cycliste britannique ;
 Fred Pickering (1941-2019), footballeur anglais ;
 Gilbert Pickering ( ; 1611–1668), homme politique anglais ;
 James Pickering (d. v.1398), parlementaire anglais ;
 Marc Pickering (1985-), acteur anglais ;
 Nick Pickering (1963-), footballeur anglais ;
 Robert Pickering (1932-2015), homme politique et curleur canadien ;
 Timothy Pickering (1745-1829), homme politique américain ;
 William Hayward Pickering (1910-2004), ingénieur néo-zélandais et directeur de 1954 à 1976 du Jet Propulsion Laboratory (JPL), établissement de la NASA chargé de l'exploration américaine du système solaire ;
 Médaille Pickering, distinction scientifique de la Société royale de Nouvelle-Zélande.
 William Henry Pickering (1858-1938), astronome américain ;
 Winton Brian Pickering (1962-), homme politique des îles Cook.

Politique 
 Ajax—Pickering, circonscription électorale fédérale canadienne de l'Ontario ;
 Ajax—Pickering, circonscription électorale provinciale de l'Ontario ;
 Pickering—Ajax—Uxbridge, ancienne circonscription électorale fédérale canadienne de l'Ontario ;
 Pickering—Scarborough-Est, circonscription électorale fédérale canadienne de l'Ontario.

Toponyme 

 Pickering, ville canadienne de l'Ontario ;
 Pickering, ville anglaise du Yorkshire du Nord ;
 Centrale nucléaire de Pickering, centrale nucléaire canadienne.
 Pickering, un village du comté de Nodaway, dans le Missouri, aux États-Unis.

Astronomie 
 Planètes de Pickering, planètes hypothétiques proposées par William Henry Pickering.

Ornithologie 
 Carpophage de Pickering, espèce d'oiseau appartenant à la famille des Columbidae.

Patronyme anglais